Урочище Софиевское — лесной заказник местного значения. Находится в Горловке. Статус заказника присвоен решениями Донецкого областного исполкома № 276 27 июня 1984 года и № 310 от 21 июня 1972 года. Площадь — 565 га.

С заказником работает Енакиевское лесничество. Представляет собой дубово-ясеневые насаждения в зелёной зоне Горловки.

У урочища есть экологическая проблема. Хозяйственно-бытовые стоки горловского химического завода попадают в заказник. Из-за этого углубляются овраги, вымывается грунт из-под одних деревьев и подтопляются другие.

Примечания

Библиография 
 Заказники місцевого значення : Урочище Розсоховате; Урочище Сосна; Урочище Софіївьке; Чернецьке; Чорний Жеребець; Щуча заводь; Ямпольський [та ін. ] // Донбасс заповідний : Наук.-інформац. довідник-атлас . 2003 . 159 с. : іл. — С.65-105.

Горловка
Заказники Донецкой области
Лесные заказники
Лесные массивы по алфавиту
Лесные массивы Украины
Дубравы